Brunehilde est un prénom féminin, dont l'origine remonte au personnage éponyme de la mythologie nordique.

La plus ancienne porteuse répertoriée de ce prénom est une princesse wisigothe devenue reine mérovingienne Brunehaut (* vers 550 - † 613)

À partir du  Brunehilde est évoqué dans plusieurs poèmes eddiques écrits. À partir de la deuxième moitié du , il connait en France un regain de popularité avec le succès de l'opéra de Richard Wagner, L'Anneau du Nibelung, où intervient la Valkyrie du nom de Brünhild.

En 2014, 33 personnes portaient ce prénom en France selon le site forebears.io.

Étymologie 
Il s'agit d'un anthroponyme germanique composé de deux éléments BRYN + HILD. 

BRYN est à l'origine, entre autres, de l'ancien scandinave brynja « cotte de maille, armure, protection » et des vieux haut allemands brunnī, brunni, brunna, brunia « cotte de maille, armure, protection » (voir broigne de même étymologie).

HILD est un élément commun ayant servi à former de très nombreux noms de personnes, notamment féminins. Il remonte à un germanique commun *hildio, *hilta, *hiltja « bataille, combat », d'où l'ancien scandinave hildr « bataille, combat », le vieux saxon hild(i) « bataille, combat » et le vieux haut allemand hiltja, hilta « bataille, combat ».

Variantes 
Brünnhilde, Brünhild, Brunhilde, Brunhilda, Brunichild, Brünhild, Brynhild, Bruni

La forme médiévale de Brunehilde est, en français, Brunehaut, de même que Mahault est celle de Mathilde  

L'évolution phonétique inhabituelle -hild → -haut repose sur l'analogie avec les noms de personnes masculins en -(h)aud, anciennement -(h)aut (cf. Renaud, etc.), dans lesquels cet élément est devenu un suffixe productif en français (lourdaud, etc.).

Le prénom Brunehilde apparait à peu près à la même époque que Bruno, son pendant masculin.

 La Brunehilde mythologique 
Dans la mythologie nordique, Brunehilde est une vierge guerrière, appartenant au groupe des Valkyries.  Elle est fille d'Odin et d'Erda (déesse primitive, personnification de la terre-mère et de la sagesse universelle). 

 Personnalités 
Moyen Âge
 Brunehilde ou Brunehaut (547 - 613), une princesse wisigothe, devenue reine d'Austrasie par son mariage avec le Franc Sigebert .

Époque contemporaine
 Brunhilde Hendrix (1938 - 1995). Athlète allemande, championne de 100 mètres.
 Brunhild Falkenstein (vers 1960). Actrice allemande, elle tourne notamment dans les films Roadkaepchen en 2001 et Happy End en 2005.
 Brunehilde Lebresne (1970). Auteur française de la correspondance Maux d'amour et du roman 24 Heures en Mère. Elle est également sculpteur sur stéatite.
 Brunhilde Verhenne (). Mannequin belge, elle remporte le prix Miss Belgian Beauty en 2002. Également actrice, elle joue dans la série Zone stad en 2004.

 Culture populaire 
 Brunhild,  un astéroïde découvert par Christian Peters le .
 Brynhild, un roman écrit par H. G. Wells en 1937.
 Broom-Hilda, un comic strip humoristique américain de Russell Myers créé en 1970.
 Brynhildr in the Darkness, un manga écrit et dessiné par Lynn Okamoto créé en 2012.
 Le personnage de Ponyo, dans le film Ponyo sur la Falaise (2008) se nomme, au début du film, Brunehilde
 Broomhilda, personnage joué par Kerry Washington dans Django Unchained Variantes 
 allemand : Broomhilda, Brünhild, Brünnhilde et Brunichild.
 anglais : Brunhilda et Brynhildr.
 danois : Brynhild.
 espagnol : Brunilda, Brunegilda et Brunequilda.
 français : Brunehaut.
 italien : Brunechilde et Brunilde.
 islandais : Brynhildur.
 portugais : Brunilda.
 vieux norrois : Brynhildr''.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français